Tanganica pode ser: 
 Tanganica, país que se fundiu com Zanzibar e formou a Tanzânia
 Território do Tanganica, uma antiga colônia britânica que precedeu o estado soberano
 Lago Tanganica
 Bandeira da Tanganica
 Tanganyika (República Democrática do Congo), distrito

Desambiguações de topônimos